Альин ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Наварра. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Эстелья-Орьенталь. Занимает площадь 43 км². Население — 812 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 http://www.euskomedia.org/

Муниципалитеты Наварры